

События 
 Людовик I Благочестивый разделил Франкскую империю между своими сыновьями. Людовик II Немецкий стал королём Восточных франков, Лотарь I стал соправителем.
 Закончилась осада болгарами Константинополя.
 Пасхалий I стал папой римским.
 Первое упоминание в документах поселения Менцинг под именем Menzinga.
 Франки совершили поход на Эльбу против ободритов.
 В Багдаде вспыхнуло восстание против аль-Мамуна, халифом себя провозгласил сын аль-Махди Ибрагим.

Родились 
 Абу Дауд, собиратель хадисов

Скончались 
 Папа Святой Стефан IV.
 Святой Феофан Исповедник, византийский историк

См. также